Виља Пескеира има више значења:

 Општина Виља Пескеира (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Виља Пескеира, Матапе (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику